Denumirea de Kalina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kalina, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Kalina, un sat în comuna Bregovo, regiunea Vidin.